Pöls kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Pölsbach (vattendrag i Österrike, lat 47,18, long 14,75), Steiermark, 
 Pöls (kommun i Österrike), Steiermark, Politischer Bezirk Murtal, 

Robotskapade Österrikeförgreningar